Kortesaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kortesaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kortesaaret (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Kortesaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus), 

Robotskapade Finlandförgreningar